Les reins sont des organes.
 Le Reins (Rhins) est un affluent de la Loire.

C'est aussi un nom de famille porté dans le nord de la France, en Allemagne et aux États-Unis

Voir aussi 
 Saint-Vincent-de-Reins, une commune française du Rhône.